Xantus Gábor (1874–?) tanár
Xantus Gábor (1954) filmrendező